Ducado puede significar:
 Un territorio regido por un Duque.
 Una moneda antigua, de origen veneciano.